Ramban ist eine Kleinstadt (Municipal Committee) im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 3596. 56,7 % der Bevölkerung sind Hindus, 41,4 % Muslime.

Die Stadt Ramban liegt im Himalaya auf einer Höhe von  65 km nordnordöstlich von Jammu am rechten Flussufer des Chanab. Der National Highway 1A verläuft durch die Stadt und verbindet diese mit Udhampur im Süden. Über den Banihal-Pass führt sie von Ramban nach Nordwesten ins Kaschmirtal nach Verinag und weiter nach Anantnag.

Klima 
Ramban besitzt ein warm-gemäßigtes Klima.
Juli und August sind die regenreichsten Monate. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1209 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 21,1 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Ramban